Хвабулов — фамилия; имеет женскую форму Хвабулова.
 Хвабулов, Иосиф Тамазович (в монашестве Иосиф; 1676—1750) — епископ Грузинской православной церкви, архиепископ Самебельский и Цилканский, викарий Новгородской епархии.
 Хвабулов, Матвей Афанасьевич (1721—1779) — генерал-майор, Оренбургский губернатор.